Nahodil je příjmení více osob:

 Lukáš Nahodil (* 1988) – český lední hokejista
 Martin Nahodil (* 1986) – český fotbalový brankář
 Vladimír Nahodil (* 1925) – český lékař